Хабиев — фамилия; имеет женскую форму Хабиева.
 Хабиев, Вильдан Саидович (1924—1945) — командир миномётного отделения, сержант, Герой Советского Союза.
 Хабиев, Мухарбек Дзабекович (1914—2002) — российский специалист в области создания и эксплуатации корабельных технических средств и систем, лауреат Ленинской премии.